Jibal, província del Califat Omeia i Abbàssida corresponent a l'antiga Mèdia i l'actual Iran
 Juz d'Al-Jibal, districte de la Mallorca islàmica corresponent al terme d'Escorca